Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 
 
 
 
 

 152e régiment d'artillerie
 152e régiment d'infanterie (France)
 
 
  et 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homonymie d'unités militaires